«Wild» — песня британской певицы и автора песен Джесси Джей из её второго студийного альбома Alive. В Великобритании и Ирландии сингл был выпущен с Big Sean и Диззи Раскалом. В мировом релизе, трек был издан только с Big Sean. Песня была написана самой Джесси Джей, Клодом Келли, Диланом Миллсоном, Джошуа Колманом и Шоном Андерсеном. Продюсером композиции выступил Ammo. Сингл был выпущен 26 мая 2013 года в Великобритании. За 2013 год, было продано свыше 300,000 копий сингла, только в Великобритании.

О песне 
«Wild» была написана Джесси Джей, Клодом Келли, Диланом Миллсоном, Джошуа Колманом и Шоном Андерсеном. Продюсером трека выступил Ammo, который подписал контракт с Dr. Luke, как автор песен и продюсер. В одном из интервью Джесси рассказала, что хотела бы пригласить для записи песни британского продюсера и американского рэпера. Также она поделилась с журналистами тем, что с Ammo она создала около восьми песен. Режиссёром видео стал Эмиль Нава, работавший над большинством клипов Джесси Джей.

22 мая 2013 года Джесси выложила отрывок выступления с акустической версией «Wild», которое в течение двух недель набрало более миллиона просмотров. 25 мая в ночь перед релизом, Джесси Джей исполнила акустический фрагмент песни на фестивале Mawazine в Марокко. 1 июня 2013 года песня была исполнена на благотворительном концерте Chime for Change Live на стадионе Туикенем. Выступление было показано в 150 странах.

Список композиций 
 Цифровая загрузка
 «Wild» (featuring Big Sean & Dizzee Rascal) — 3:54

 Международная цифровая загрузка
 «Wild»(featuring Big Sean) — 3:43

 Цифровое EP
 «Wild» (No Rap Edit) — 3:28
 «Wild» (Instrumental) — 3:27
 «Wild» (Show 'N' Prove Remix) — 4:10
 «Wild» (Show 'N' Prove Instrumental) — 4:09

Чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Релиз

Примечания 

Песни Джесси Джей
Синглы Lava Records